Kenneth Howard, bijnaam Von Dutch (1929-1992), een Amerikaans kunstenaar en motorfiets-mecanicien
 Kenneth Alexander Howard (1767-1845), graaf van Effingham
 Ken Howard (producer) (1939), Brits songwriter en televisieproducent